Boott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis M.B. Boott
 William Boott